Marduk puede hacer referencia a los siguientes artículos de Wikipedia:

Miscelánea 
 Marduk, deidad patrona de la ciudad de Babilonia.
 Marduk, banda sueca de black metal.
 Marduk, personaje de la saga de videojuegos Bakugan Battle Brawlers.